Johnson Hall ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Johnson Hall (New York), ID-Nr. 66000520
 Johnson Hall (Oregon), ID-Nr. 85001351

Siehe auch:
 Johnston Hall